

Toponymes 
Doba, village de Côte d'Ivoire ;
 Doba, wereda d'Éthiopie ;
Doba, village de Hongrie ;
Doba, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie en Pologne ;
 Doba, commune de Transylvanie, en Roumanie ;
Doba, ville du Tchad.

Patronyme 
 Aleksander Doba (1946-2021), aventurier, kayakiste polonais.

Musique 
 Le dobă, grand tambour à cymbales de Roumanie ;
 Doba, chanteuse québécoise anciennement membre de Dobacaracol.

Homonymie de toponyme